El Torneig de Bogotà 2011, conegut oficialment com a Copa BBVA Colsanitas 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 de febrer de 2011 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

L'espanyola Lourdes Domínguez Lino va aconseguir el segon títol de la seva carrera, ambdós aconseguits a Bogotà.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011